Hovmod staar for Fald kan henvise til:

 Hovmod staar for Fald (film fra 1911) – dansk stumfilm fra 1911 instrueret af Søren Nielsen
 Hovmod staar for Fald (film fra 1915) – dansk stumfilm fra 1915 instrueret af A.W. Sandberg
 Hovmod staar for Fald (komedie) – komedie som Karen Blixen skrev allerede som 11-årig